2017 Verizon IndyCar Series — 22 сезон гоночной серии Verizon IndyCar и 106 сезон Американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами. В этом сезоне будет проведена 101-я гонка 500 миль Индианаполиса представляемая PennGrade Motor Oil. Симон Пажено будет защищать звание чемпиона, а Александр Росси — победителя 500 миль Индианаполиса. Это будет последний сезон для аэродинамического обвеса шасси , пока не представят новый обвес на сезон 2018.

Начисление очков 
 1 дополнительное очко полагается каждому пилоту за круг лидирования во время гонки. Пилот с наибольшим число кругов лидирования получает 2 дополнительных очка.
 В квалификациях всех гонок, кроме 500 миль Индианаполиса, победитель квалификации получает 1 дополнительное очко.
 При замене двигателя по инициативе команды, пилот, на машине которого меняют мотор, и эта машина в кубке «заявившихся машин» потеряют по 10 очков.
 При равном количестве очков сравнивается количество побед. При равенстве — 2-е места, 3-и, 4-и и т. д.
 Очки за квалификацию 500 миль Индианаполиса начисляются согласно следующей таблице:

 Очки за этап начисляются согласно следующей таблице:

Команды и гонщики 
В таблице представлены команды и гонщики сезона 2017 Verizon IndyCar.

Календарь

Результаты

Положения в зачетах

Пилоты

Статистика

Финиш в top10

Круги лидирования

Количество кругов на трассе

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном сайте серии

Сезоны IRL
2017 год в автоспорте